

События

Римское царство 
 Царь: Тулл Гостилий.

Китай 
 19-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 В 3 луне сунцы схватили князя Тэн Ин-ци (Сюань-гуна).
 сунский Сян-гун созвал съезд князей, но те отвергли его претензии на титул гегемона.
 В 6 луне в Цао-нань (то есть в южной части Цао) сунский князь, послы Цао и Чжу заключили договор. цзэнский князь (цзы) отправился для договора в Чжу.
 В день цзи-ю сунский князь (согласно «Цзо чжуань», но «Чуньцю» говорит о чжусцах) велел принести в жертву духам правителя Цзэн.
 Осенью сунцы осадили Цао, а вэйцы воевали с Син.
 Зимой послы Лу, Чэнь, Цай, Чу и Чжэн заключили договор в столице Ци.
 Зимой циньцы уничтожили владение Лян. Его правитель любил укреплять города, но вызвал этим недовольство населения, что привело его к гибели.

См. также

Примечания